

Divers 

Argot :
 balle, unité monétaire ; ou, indéfini, « de la balle », de l'argent.
Armement :
 balle, munition :
 projectile arrondi ou ovoïde en pierre ou en métal lancée par une fronde ;
 cartouche de calibre inférieur à 20 mm tirée par une arme à feu ;
 balle à blanc, munition de petit calibre ne comportant pas de projectile ;
 obus à balles Shrapnel, obus libérant des balles de plomb durci en explosant.
Emballage :
 Industrie : balle, paquet de marchandises enveloppé et maintenu par des cordes.
 Agriculture : balle, ballot ou ballotin, volumes de matériau compacté en forme parallélépipédique ou cylindrique, de coton, de paille ou de foin par exemple.
Botanique :
 balle, enveloppe des graines des céréales. Voir en particulier la balle de riz et la balle de petit épeautre
Imprimerie :
 balle, instrument de bois en forme d'entonnoir rempli de laine recouverte d'une double peau de mouton utilisé pour encrer les formes des presses typographiques.

Patronyme 
Le patronyme français Balle renvoie à un joueur ou fabricant de balles.

Le patronyme germanique Balle renvoie aux patronymes commençant par Bald (courageux) tel que  (win : ami) équivalent de Baudouin.

 Francis Balle, universitaire français.
 Mogens Balle (1921-1988), peintre danois.
  (1906-2000), botaniste belge.

Voir aussi la page d’homonymies quant au nom propre .

Sports et loisirs 

 , type de jeux collectifs
 balle, lancer hors de la zone de prises au baseball (fausse balle, balle frappée hors-jeu)
 balle, objet sphérique de petite taille utilisé comme le ballon ou la boule comme matériel de sport et loisir : 
 balle de baseball, en liège entourée de caoutchouc ;
 balle de cricket, en liège dur recouvert de cuir ;
 balle de golf, aujourd'hui en titane et matériaux hybrides ;
 balle de jonglerie :
 balle à grain et  balle de scène, en tissu ou en plastique pour les lancer ;
 balle silicone ou balle rebond ;
 balle acrylique ou balle de contact ;
 balle aki en footbag ;
 balle de tennis, sphère en caoutchouc recouverte de feutre ;
 balle de tennis de table, sphère en celluloïd ou autre matière plastique ;
 balle anti-stress, petit jouet malléable.
 Voir aussi : .

 En représentation informatique, Unicode contient deux balles dans son sous-ensemble « symboles divers » aux points de code U+26BD ⚽ et U+26BE ⚾.

Toponyme 

 Balle, village nigérian dans l’État de Sokoto.
 Ballé, ville malienne.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme germanique